Ольга Германовна Лисина (17 октября 1995, Навашино, Нижегородская область) — российская футболистка и мини-футболистка, полузащитница.

Биография 
Воспитанница спортивной гимназии города Навашино и мини-футбольного клуба «Виктория» (Дзержинск), первый тренер — Александр Дружинин. Признавалась лучшим игроком первенства Нижегородской области в своём возрасте, становилась лучшим бомбардиром детского первенства России, победительница клубного первенства Европы 2008 года среди девочек по мини-футболу.

В юном возрасте начала выступать во взрослых соревнованиях. Полуфиналистка и лучший бомбардир (9 голов) Кубка России по мини-футболу 2009/10 в составе дзержинской «Виктории».

В большом футболе дебютировала в 2013 году в составе клуба «Дончанка» (Азов). Дебютный матч в высшей лиге России сыграла 25 апреля 2013 года против «Россиянки», заменив на 71-й минуте Ульяну Николаеву. Всего за два неполных сезона в высшей лиге сыграла 11 матчей, в большинстве из них выходила на замену.

В дальнейшем играла в первой лиге по большому футболу за клуб «Мариэлочка» (Йошкар-Ола) и в первой лиге по мини-футболу за «Зенит-Волгоград».

Выступала за молодёжную сборную России.

Командная статистика 

клубная

сборная U-19

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС

Футболистки России
Игроки ЖФК «Дончанка»